El topónimo de Río Snake puede referirse al:

Estados Unidos 
 Río Snake, tributario del río Columbia, el más famoso con este nombre;
 Río Snake de Colorado;
 Río Snake de Massachusetts;
 Río Snake de Míchigan;
 Río Snake de Nebraska;
 3 río homónimos en Minnesota;

Canadá 
 Río Snake de Yukón;
 2 ríos homónimos de Ontario.